Стражев — русская фамилия. Известные носители:

 Стражев, Василий Иванович (род. 1944) — белорусский учёный-физик.
 Стражев, Виктор Иванович (1879—1950) — поэт, литературовед, педагог.